Украина на I юношеских Олимпийских играх будет представлена 23 спортсменами в 8 видах спорта.

Медальный зачёт

Результаты соревнований

Биатлон

Коньковые виды спорта

Фигурное катание

Шорт-трек

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Санный спорт

Ссылки 
 У добру путь, Юнацька Олімпійська збірна України! 
 Список атлетов от Украины на официальном сайте Игр 

Страны на зимних юношеских Олимпийских играх 2012
Украина на юношеских Олимпийских играх